George Decker este numele următoarelor persoane:

 Georg Decker (tipograf) (1596-1661), tipograf și editor de carte german
 Georg Decker (pictor) (1818-1894), pictor și litograf austriac
 Georg Jacob Decker (der Ältere; 1732-1799), tipograf de cărți german
 Georg Jacob Decker der Jüngere (1765-1819), tipograf și editor de carte german

Dezambiguizare